Stern des Ostens steht für:

 Dong Fang Zhi Xing, chinesisches Flusskreuzfahrtschiff
 Astir tis Anatolis, griechische Zeitschrift
 Orden des Sterns des Ostens, siehe Order of the Star in the East